Friedrich von Schorlemer ist der Name folgender Personen:

* Friedrich von Schorlemer (Politiker, 1815) (1815–1885), deutscher Rittergutsbesitzer und Abgeordneter
 Friedrich von Schorlemer (Politiker, 1842) (1842–1921), deutscher Rittergutsbesitzer und Abgeordneter
 Friedrich von Schorlemer-Alst (1854–1934), deutscher Jurist, Landrat im Kreis Ahaus, Mitglied des westfälischen Provinziallandtags
 Friedrich Wilhelm von Schorlemer (1786–1849), deutscher Rittergutsbesitzer und Abgeordneter